Генри Стэнтон (; 13 августа 1822, Лондон — 2 декабря 1892, Лондон) — английский энтомолог.

Биография 
Учился в Лондонском королевском колледже, затем занимался коммерческими делами, а впоследствии всецело энтомологией и принимал живое участие в научной жизни Лондона в 1860-х и 1870-х годах. Был секретарём журнала «Ray Society» и редактором «Zoological Record». Научные труды Стэнтона касаются чешуекрылых всего земного шара и в особенности Microlepidoptera.

Труды 
 «Insecta Britannica: Lepidoptera-Tineina» (Л., 1854, 1 т.);
 «A manual of British Butterflies and Moths» (ib., 1857—59, 2 т.);
 «The Natural History of the Tineina» (вместе с Целлером, Дугласом и Фрейом, 1855—73, 13 т., появ. на 4-х языках);
 «British Butterflies and Moths» (ibid., 1867, 1 т.);
 «The Tineina of Southern Europe» (ib., 1869, 1 т.).

Литература 
 

Энтомологи Великобритании
Лепидоптерологи
Президенты Королевского энтомологического общества Лондона
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона